Савоськинское сельское поселение — муниципальное образование в Зимовниковском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Савоськин.

Административное устройство 
В состав Савоськинского сельского поселения входят:
 хутор Савоськин;
 хутор Калинин;
 хутор Курячий;
 хутор Нововеселый.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Зимовниковского района